Чемпионат Германии по футболу 1963/1964

 Чемпионат ГДР по футболу 1963/1964 — сезон 1963/1964 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1963/1964 — сезон 1963/1964 западногерманской Бундеслиги.